Das Odlum Brown Vancouver Open 2009 war ein Tennisturnier für Damen in Vancouver. Das Hartplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2009 und fand vom . bis .  2009 statt.

Einzel

Setzliste 

 JE = Junior Exempt

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks

Einzelnachweise 

ITF Women’s Circuit 2009
Tennisturnier in Vancouver